

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Niedźwiedzia Góra – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tyszowce
 Niedźwiedzia Góra – część wsi Tenczynek w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice

Inne 
 Niedźwiedzia Góra – wzniesienie na Garbie Tenczyńskim